El módulo de rigidez puede referirse a:

Módulo de rigidez constante elástica a veces llamado impropiamente módulo de cizalladura.
Constantes de rigidez de un elemento que caracterizan su deformabilidad en función de su geometría y su material.